Nachtprogramm bezeichnet:

 allgemein ein nachts ausgestrahltes Rundfunkprogramm, siehe Sendeschluss#Nachtprogramm
 speziell:
 Nachtprogramm (ARD-Hörfunk)
 Liste der ZDF-Sendungen#Nachtprogramm